Отан, ОТАН может означать:
 Отан — (казахский язык) отечество.
 Отан — орден Республики Казахстан.
 Отан (перс) — вдохновитель заговора семи знатных персов против мага Гауматы, в результате которого к власти в империи в 522 г. до н. э. пришел Дарий I.
 Отан (до 2000 г. — Степное) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.

См. также 
 «Нур Отан» (до этого — «Отан») — бывшее название казахстанской политической партии «Аманат».
 OTAN () — франкоязычная аббревиатура Организации Североатлантического договора (НАТО))
 OTAN (значения)